Vanninen ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Vanninen (1921–1975), finnischer Skilangläufer
 Pekka Vanninen (1911–1970), finnischer Skilangläufer
 Saga Vanninen (* 2003), finnische Leichtathletin